Села:
 Великомихайлівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Великомихайлівська сільська громада (до 2020 року Покровський район)
 Великомихайлівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Раївська сільська громада (до 2020 року Синельниківський район)

Див. також 
 Маломихайлівка
 Мала Михайлівка